El Condado de Turner es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Turner (Georgia)
 Condado de Turner (Dakota del Sur)